Joseph Raumann (1908-1999), peintre
 Udo Raumann (1969-), céiste allemand